Daube est un mot français et un nom propre allemand qui peuvent faire référence à :

Cuisine 
La daube ou plutôt les daubes sont des spécialités culinaires d'origine provençale (en provençal « adòba », « adobo », qui aurait donc dû s'écrire en français , ou ). Le nom de cette préparation vient sans doute du provençal « adobar » (« adouba », en graphie félibréenne) qui signifie , .

Il existe de nombreuses variantes, toujours avec du vin blanc ou du vin rouge :
 la daube provençale, cuisinée à base de viande de bœuf marinée dans du vin rouge ;
 la daube camarguaise ou gardiane, au lieu de bœuf, on prend du taureau ;
 la daube avignonnaise (adòba avinhonenca, adobo avignounenco), variante de la daube classique ; au lieu de bœuf, il faut prendre de l'épaule d'agneau ou de mouton, et la marinade se fait dans du vin blanc ;
 la daube comtadine, autre variante, sans carotte, mais avec des olives noires ;
 la daube dauphinoise, mélange de bœuf, de veau avec des carottes, oignons, ail et tomates ;
 la daube niçoise et la daube de cèpes, variantes avec des cèpes.

Argot

Une chose de piètre qualité 
En argot, le mot « daube » qualifie ce qui est de piètre qualité, exemple : 

Dans La Critique de l'École des femmes, pièce de Molière de 1663, son personnage Dorante dit . « Dauber », en ancien français signifiait « frapper » au sens propre, et « se moquer », « railler », ou « dénigrer » au sens figuré.

Sobriquet 
Le « Daubé » est, depuis les années 1970, le surnom du quotidien régional Le Dauphiné libéré. Ce sobriquet est très largement employé, y compris par les lecteurs habituels du journal.

Usage anglophone 
En anglais, « daub » peut désigner une peinture de mauvaise qualité, faite grossièrement, « to daub » signifiant . Ce mot vient en fait du vieux français,  (latin « dealbare »), qui signifie .

Industrie 
 Daube, mot allemand qui signifie « douelle » (planche de tonneau).

Toponyme 

 , quartier de la commune allemande de Lohmen, dans le district de Dresde et le land de Saxe.

Patronyme 

  (1887-1959), actrice anglaise naturalisée américaine ;
  (1909-1999), juriste et professeur d'université germano-américain ;
 Dennis Daube (1989-), footballeur allemand ;
  (1869-1956), poète allemand ;
 Hannes Daube (2000-), joueur américain de water-polo ;
  (mort en 1928), victime d'un meurtre allemand, dans l'affaire Helmut Daube ;
  (vers 1730-1797), joueur de luth, compositeur et théoricien de la musique allemand ;
  (1964-), acteur néo-zélandais ; 
  (1883-1941), général de division de l'armée de la Wehrmacht.

Notes et références

Voir aussi 

 Vin et cuisine
 Vignoble de Bourgogne
 Liste de mets à base de viande
 Liste de mets à base de viande de bœuf
 Estouffade à la provençale

Annexes  

Plat provençal à base de viande
Ragoût
Patronyme allemand